Richard Butler (1743-1791) – generale statunitense
 Sir Richard Butler (1870-1935) – generale britannico
 Richard Girnt Butler (1918-2004) – leader religioso statunitense
 Richard Butler (n. 1956) – cantante britannico, voce dei The Psychedelic Furs
 Richard Preston Butler Jr. (n. 1982) – vero nome di Rico Love,  produttore discografico e cantante statunitense
 Richard Butler – diplomatico australiano 
 Richard Butler (1924-2003) – attore britannico